Regeringen Löfven kan syfta på:

 Regeringen Löfven I – Sveriges regering ledd av Stefan Löfven mellan 3 oktober 2014 och 21 januari 2019.
 Regeringen Löfven II – Sveriges regering ledd av Stefan Löfven mellan 21 januari 2019 och 9 juli 2021.
 Regeringen Löfven III – Sveriges regering ledd av Stefan Löfven mellan 9 juli 2021 och 30 november 2021.